146-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО имени 60-Летия ВЛКСМ (146-й гв. иап ПВО) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, после распада СССР вошедшая в состав ВВС Украины.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 35-й истребительный авиационный полк ПВО (20.07.1941 г.);
 419-й истребительный авиационный полк ПВО (13.08.1941 г.);
 35-й истребительный авиационный полк ПВО (15.08.1941 г.);
 487-й истребительный авиационный полк ПВО (28.09.1941 г.);
 146-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО (09.10.1943 г.);
 146-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО имени 60-Летия ВЛКСМ (1978 г.);
 146-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Украины;
 Полевая почта 23234.

Создание полка 
146-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО образован 9 октября 1943 года путём переименования 158-го истребительного авиационного полка ПВО в гвардейский за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР.

Расформирование полка 
146-й гвардейский истребительный авиационный полк был расформирован 1 июня 1993 года в составе ВВС Украины.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 9 октября 1943 года по 1 января 1945 года.

Командиры полка 
 гвардии майор Фёдоров Иван Фёдорович, 09.10.1943 — 12.10.1943
 гвардии майор, подполковник Гришков Николай Калинникович, 01.11.1943 — 1949
 гвардии полковник Лукьянов, Анатолий Григорьевич, 1950 — ?

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 

Выполнял задачи по прикрытию объектов:
 ПВО в границах Воронежского корпусного района ПВО
 ПВО в границах Курского корпусного района ПВО
 ПВО в границах Киевского корпусного района ПВО
 ПВО в полосе Центрального фронта
 ПВО в полосе Воронежского фронта
 ПВО в полосе Степного фронта
 ПВО в полосе 2-го Украинского фронта
 ПВО в полосе 1-го Украинского фронта
 ПВО в полосе 1-го Белорусского фронта
Принимал участие в операциях и битвах:
 Битва за Днепр — с 9 октября 1943 года по 23 декабря 1943 года
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года
 Ровно-Луцкая операция — с 27 января 1944 года по 11 февраля 1944 года

Отличившиеся воины полка 
  Калюжный, Павел Павлович, гвардии майор, командир эскадрильи 146-го гвардейского истребительного авиационного полка. 29 марта 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 3176.
  Терновой, Борис Яковлевич, гвардии майор, командир эскадрильи 146-го гвардейского истребительного авиационного полка. 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8603.

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Базирование

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Фото лётчиков и самолётов 146 ГИАП
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны
 Майкл Холм. 146-й гв. иап

Примечания 

Гвардейские полки
Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1993 году
Участники битвы за Днепр